Filipovići (plemstvo)
 Filipović, prezime

Hrvatska:
 Filipovići (Sveti Ivan Zelina), naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji
 Filipovići (kulturno-povijesna cjelina), zaseok Brela, zaštićeno kulturno dobro

Bosna i Hercegovina:
 Filipovići (Foča, BiH), naselje u BiH podijeljeno između općina Foča (Republika Srpska) i Foča-Ustikolina (Federacija BiH)

Srbija:
 Filipovići (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvankom okrugu